Richland Township (Missouri)
Richland Township (comté d'Adair, Iowa)
Richland Township (comté d'Allegheny, Pennsylvanie)
Richland Township (comté d'Ozark, Missouri)
Richland Township (comté de Bucks, Pennsylvanie)
Richland Township (comté de Cambria, Pennsylvanie)
Richland Township (comté de Carroll, Iowa)
Richland Township (comté de Chickasaw, Iowa)
Richland Township (comté de Clarion, Pennsylvanie)
Richland Township (comté de Decatur, Iowa)
Richland Township (comté de Delaware, Iowa)
Richland Township (comté de Dickinson, Iowa)
Richland Township (comté de Franklin, Iowa)
Richland Township (comté de Gasconade, Missouri)
Richland Township (comté de Jackson, Iowa)
Richland Township (comté de Jasper, Iowa)
Richland Township (comté de Jones, Iowa)
Richland Township (comté de LaSalle, Illinois)
Richland Township (comté de Macon, Missouri)
Richland Township (comté de Madison, Arkansas)
Richland Township (comté de Marshall, Illinois)
Richland Township (comté de Morgan, Missouri)
Richland Township (comté de Putnam, Missouri)
Richland Township (comté de Scott, Missouri)
Richland Township (comté de Shelby, Illinois)
Richland Township (comté de Stoddard, Missouri)
Richland Township (comté de Story, Iowa)
Richland Township (comté de Tama, Iowa)
Richland Township (comté de Vernon, Missouri)
Richland Township (comté de Wapello, Iowa)
Richland Township (comté de Warren, Iowa)
Richland Township (comté de Washington, Arkansas)